Jacob Peterson (né le  à Lidköping en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il fait ses débuts dans la SHL lors de la saison 2017-2018 en disputant 9 matchs avec le Frölunda HC. 

À sa 4e année avec Frölunda HC en 2019-2020, il joue sa première saison complète dans la SHL et récolte 16 points en 43 matchs avant l'annulation de la fin de la saison en raison de la pandémie de COVID-19. Le 1er avril 2020, il quitte le Frölunda HC et s'entend pour 2 ans avec le Färjestad BK.

Le 28 avril 2021, il signe son contrat d'entrée de 2 ans avec les Stars de Dallas.

À son premier match avec les Stars, le 14 octobre 2021, il marque son premier but en carrière dans la LNH face aux Rangers de New York.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || HC Lidköping || Hockeyettan ||13 ||9 ||12 ||21 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Frölunda HC U20 || J20 Superelit ||44 ||15 ||12 ||27 ||8 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2017-2018 || Frölunda HC U20 || J20 Superelit ||33 ||13 ||21 ||34 ||26 ||2 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
| 2017-2018 || Frölunda HC || SHL ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || IF Björklöven || Allsvenskan ||10 ||3 ||2 ||5 ||2 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
| 2018-2019 || IF Björklöven || Allsvenskan ||49 ||14 ||13 ||27 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Frölunda HC || SHL ||2 ||0 ||2 ||2 ||2 ||16 ||4 ||4 ||8 ||10
|-
| 2019-2020 || Frölunda HC || SHL ||43 ||5 ||11 ||16 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Färjestad BK || SHL ||46 ||14 ||19 ||33 ||14 ||6 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
| 2021-2022 || Stars de Dallas || LNH ||65 ||12 ||5 ||17 ||12 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2021-2022 || Stars du Texas || LAH ||6 ||2 ||3 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 

| 65 || 12 || 5 || 17 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

| 2017 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans ||7 ||1 ||1 ||2 ||2 || align="left"| 
|-
| 2022 || align=left|Championnat du monde ||5 ||2 ||3 ||5 ||0 || align=left|

Trophées et honneurs personnels

SHL 
2018-2019 : champion du Trophée Le Mat avec le Frölunda HC.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en juillet 1999
Naissance en Suède
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur du IF Björklöven
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Stars du Texas